1295 км, 1295 киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены остановочные пункты, платформы.

 Казарма 1295 км — населённый пункт в Чернушинском районе Пермского края. Входит в состав Бродовского сельского поселения.

 1295 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Пермский край). Код 258075
 1295 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога ((Ростовская область). Код 511368
 1295 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Оренбургская область). Код 659442
 1295 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 811017